VISA может означать:

 VISA (платёжная система)
 VISA (программная архитектура)

См. также 
 Виза (значения)